Agias () ist der Name von:

 Agias (Sohn des Antiochos), Iamide, der das Bürgerrecht in Sparta erhielt
 Agias (Sohn des Agelochos), Iamide, der einen Sieg des Lysandros weissagte
 Agias (Befehlshaber), makedonische Militärperson
 Agias (Strategos) aus Arkadien
 Agias (Olympionike) aus Pharsalos
 Agias (Bildhauer), Sohn des Aristomenes
 ein Dichter, siehe Hagias